Jüdischer Friedhof Miltenberg steht für:

 Alter Jüdischer Friedhof (Miltenberg)
 Neuer Jüdischer Friedhof (Miltenberg)